La via del tabacco (Tobacco Road) – romanzo di Erskine Caldwell del 1932
 La via del tabacco (Tobacco Road) – film del 1941 diretto da John Ford
 Tobacco Road –  singolo di John D. Loudermilk del 1960; cover sono state realizzate da Jefferson Airplane (Jefferson Airplane Takes Off), Blues Magoos (Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968), David Lee Roth (Eat 'Em and Smile), Spoky Tooth (It's All About)